Yule, Jul, une fête nordique marquant le solstice d’hiver ;
 Marbre de Yule, un marbre blanc du Colorado (du nom de George Yule qui le découvrit) ;
 yule est aussi le nom donné dans le vocabulaire militaire à une coupe de cheveux très courte ou rasée, en référence à Yul Brynner. Le verbe dérivé est se faire yuler. On parle également de faire faire une coupe à la Yul Brynner ou une coupe Yul Brynner.

Patronymes 
 Billy Yule (1953), batteur américain, frère de Doug Yule ;
 Daniel Yule (1993), skieur alpin suisse, spécialiste du slalom ;
 Doug Yule (1947), musicien américain, notamment membre du Velvet Underground de 1968 à 1973 ;
 George Yule (1829-1892), homme d’affaires écossais, président du Congrès national indien en 1888 ;
 George Udny Yule (1871–1951), statisticien écossais ;
 Henry Yule (1820-1889), orientaliste écossais ;
 Joe Yule (1894-1950), acteur américain d'origine écossaise ;
 Joseph Yule, Jr., plus connu sous le nom de Mickey Rooney (1920), acteur, réalisateur et producteur américain, fils de Joe Yule ;
 Paul Alan Yule (né en 1947), archéologue allemand.

Voir aussi 
 Iule (homonymie)

Homonymie de patronyme